Majakowskaja – stacja metra w Moskwie
 Majakowskaja – stacja metra w Petersburgu

Zobacz też 
 Władimir Majakowski